Geografie:
 Livramento (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Livramento de Nossa Senhora, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Livramento do Brumado, een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Nossa Senhora do Livramento, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Santana do Livramento, een stad in Brazilië gelegen in de staat Rio Grande do Sul

Personen:
 Junior Livramento (1987), Nederlands voetballer